

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Saly“ beginnt.

Saly 



 Saly, Jacques (1717–1776), französischer Bildhauer

Salye 
 Salyer, Philip (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Salyers, Marc (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler

Salyg 
 Sąlyga, Jonas (* 1954), litauischer Internist